Naselja u Norveškoj:
Bø (Nordland, Norveška)
Bø (Telemark, Norveška)
Bø (Hordaland, Norveška)
Bø (Andøy, Norveška)
Bø (Sortland, Norveška) 
Bø (Steigen, Norveška)
Bø (Vestvågøy, Norveška) 
Bø (Drangedal, Norveška)
Bø (Troms, Norveška)